Bionaz (fr. AFI: ) è un toponimo e antroponimo valdostano. Come antroponimo (cognome) figura tra i più diffusi della regione.

 Bionaz – comune italiano della Valle d'Aosta
 Cesare Bionaz – politico italiano
 Didier Bionaz – biatleta italiano

Note